Krotzenburg ist der Name von zwei gegenüberliegenden Orten am Main:

Großkrotzenburg im Main-Kinzig-Kreis
Klein-Krotzenburg, Ortsteil von Hainburg

und der dazwischen liegenden Staustufe Krotzenburg.